Alligator Island kan syfta på följande:

 Alligator Island, Antarktis, en ö i Antarktis
 Alligator Island, Nunavut, en ö i Kanada